Ex libris, een eigendomsmerkje dat in een boek wordt geplakt
 Libris (boekhandel), een samenwerking van zelfstandige ondernemers van boekhandels
 Libris Geschiedenis Prijs, een jaarlijks uitgereikte prijs voor een historisch boek uit het Nederlandse taalgebied
 Libris Literatuur Prijs, een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire fictieboek uit het voorgaande kalenderjaar